Alpenrosenhütte bezeichnet
 Alpenrosenhütte (Zillertaler Alpen), eine Berghütte in den Zillertaler Alpen
 Alpenrosenhütte (Kitzbüheler Alpen), eine Berghütte in den Kitzbüheler Alpen